Trois oxydes de tellure sont connus :
 le  TeO ;
 le dioxyde de tellure , dont on connaît trois polymorphes :
 la paratellurite ou α-TeO2,
 la tellurite ou β-TeO2,
 γ-TeO2 ;
 le trioxyde de tellure .

Tellure
Composé du tellure